Příjmení Kwaśniewski nosí více významných osobností:

 Aleksander Kwaśniewski (* 1954) – polský politik
 Jolanta Kwaśniewska (* 1955) – polská právnička
 Maria Kwaśniewská (1913–2007) – polská atletka
 Piotr Kwaśniewski (* 1997) – polský fotbalový záložník či obránce